Rietzschel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Heinrich Rietzschel (1860–1939), deutscher Kamerakonstrukteur
 Antonie Rietzschel (* 1986), deutsche Politikwissenschaftlerin und Journalistin
 Lukas Rietzschel (* 1994), deutscher Schriftsteller
 Thomas Rietzschel (* 1951), deutscher Journalist und Autor
 Udo Rietzschel (* 1956), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Rietschel
 Ritschel
 Ritschl